Abraham Suckewer (1913–2010) –  poeta i pisarz żydowski i polski, tworzący w języku jidysz,
 Rachela Suckewer (1904/1905–1943) – polska malarka impresjonistyczna i ekspresjonistyczna pochodzenia żydowskiego.